Shilton steht für:

 Shilton (Oxfordshire), ein Ort in Oxfordshire, Vereinigtes Königreich

Shilton ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Shilton (* 1949), englischer Fußballtorhüter